Bougoutoub peut désigner deux localités de la région de Ziguinchor au Sénégal :
 Bougoutoub Bani
 Bougoutoub Djinoubor